Miasta w USA:
 Moreau – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
Gminy w USA:
 Moreau (ang. Moreau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Moreau (ang. Moreau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Moreau (ang. Moreau Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Moreau (ang. Moreau Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Saratoga
 Moreau (ang. Moreau Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

Ludzie:
 Gustave Moreau – francuski malarz
 Christophe Moreau – francuski kolarz
 Jeanne Moreau – francuska aktorka
 Jean-Baptiste Moreau – francuski kompozytor barokowy
 Jean-Michel Moreau – francuski malarz
 Jean Victor Marie Moreau – generał francuski

Sztuka:
 Wyspa doktora Moreau